Межови́й прову́лок — назва провулків у різних населених пунктах України.

 Межовий провулок — провулок у місті Київ.
 Межовий провулок — провулок у місті Кропивницький.
 Межовий провулок — провулок у місті Харків.
 Межовий провулок — провулок у місті Чернігів.

Провулки